Либор Гайек (; , Смрчек, Чехия) — чешский хоккеист, защитник. В настоящее время играет за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Игрок сборной Чехии.

Карьера 
Либор Гайек является воспитанником чешского клуба «Комета». В 2014 году начал выступать в Экстралиге за клуб из Брно. В 2015 году перебрался за океан, играл в Западной хоккейной лиге и АХЛ. 

В 2019 году дебютировал В НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Достижения

Командные 
 Серебряный призёр Мемориала Ивана Глинки 2014

 Бронзовый призёр чешской Экстралиги 2015

Личные 

 Самый результативный защитник молодёжного ЧМ 2018 (8 очков)

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

 НХЛ — 77 игр, 10 очков (3+7)
 АХЛ — 89 игр, 9 очков (2+7)
 Экстралига — 34 игры, 3 очка (0+3)
Сборная Чехии — 9 игр, 3 очка (1+2)
 Мемориальный кубок — 5 игр, 3 очка (1+2)
 Западная хоккейная лига — 196 игр, 92 очка (20+72)
 Всего за карьеру — 410 игр, 120 очков (27+93)

Примечания 
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Комета»
Игроки «Саскатун Блэйдз»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Реджайна Пэтс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии